Saint Conon désigne plusieurs saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Conon d'Isaurie (), thaumaturge et martyr en Isaurie ; fêté le 5 mars (ne pas confondre avec Conon le Jardinier fêté le même jour).
 Conon de Pergé († ca. 250).
 Conon le Jardinier († 251), originaire de Nazareth, martyr à Magydos en Pamphylie ; fêté le 5 mars.
 Conon d'Iconium († 275), martyr à Iconium en Asie mineure avec son fils de douze ans ; fêtés le 29 mai.
 Conon de Penthucla († 555), ou Conon du Jourdain, hiéromoine près du Jourdain, était chargé de baptiser les pèlerins qui venaient de loin pour recevoir le baptême dans ce fleuve, fut ensuite higoumène (abbé) ; fêté localement le 19 février.
 Conon de Rome († ?), martyr mort noyé en mer ; fêté le 5 juin.

Saints catholiques 
 Conon de Nèse († 1236), moine de rite grec en Sicile puis higoumène (abbé) ; fêté le 28 mars.

Saints orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Conon de Kantara († 1231), moine du monastère de Kantara à Chypre, martyr avec saint Jean et 11 autres moines ; fêtés le 19 mai.

Références 

Conon
Conon
Conon